Main-Neckar-Bahnhof bezeichnet

 einen historischen Bahnhof in Darmstadt, siehe Darmstadt Main-Neckar-Bahnhof
 einen historischen Bahnhof in Frankfurt am Main, siehe Frankfurt Main-Neckar-Bahnhof